

Discendenza 
Magnus e Caterina ebbero sei figli:
 Francesco (ca 1510-1581), duca di Sassonia-Lauenburg;
 Dorotea (1511-1571), moglie del re Cristiano III di Danimarca;
 Caterina (1513-1535), moglie del re Gustavo I di Svezia;
 Clara (1518-1576), moglie del duca Francesco di Braunschweig-Lüneburg;
 Sofia (1521-1571), moglie del duca Antonio I di Oldenburg;
 Ursula (????-1577), moglie del duca Enrico di Mecklenburg-Schwerin.

Ascendenza

Altri progetti 

Brunswick-Lüneburg
Sassonia-Lauenburg